Björsäter kan syfta på:

Västergötland
 Björsäters socken, Västergötland – en socken i Västergötland
 Björsäters landskommun, Västergötland – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
 Björsäters församling, Skara stift – en tidigare församling i Skara stift – 2006
 Björsäters kyrka, Västergötland – en kyrkobyggnad i Skara stift
 Björsäters distrikt, Västergötland – ett distrikt i Mariestads kommun och Västra Götalands län 2016–
 Björsäter, Mariestads kommun – en kyrkby i Björsäters socken i Mariestads kommun

Östergötland
 Björsäters socken, Östergötland – en socken i Östergötland
 Björsäters landskommun, Östergötland –  en tidigare kommun i Östergötlands län
 Björsäters församling, Linköpings stift – en tidigare församling i Linköpings stift –2010
 Björsäters kyrka, Östergötland – en kyrkobyggnad i Björsäter i Linköpings stift
 Björsäters distrikt, Östergötland – ett distrikt i Åtvidabergs kommun och Östergötlands län 2016–
 Björsäter – en tätort i Åtvidabergs kommun och kyrkby i Björsäters socken